Бугроватка — название населённых пунктов на Украине:

 Бугроватка — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Бугроватка — село в Волчанском районе Харьковской области.